Falck – miejscowość i gmina we Francji
 Falck – duńskie przedsiębiorstwo ratunkowo-medyczne
 Falck – polski herb szlachecki

Biografie:
 Jeremiasz Falck – polski rytownik
 Hildegard Falck – niemiecka lekkoatletka
 Serge Falck – belgijsko-austriacki aktor
 Wolfgang Falck – niemiecki lotnik